71-й выпуск Нокере Курсе — шоссейной однодневной гонки по дорогам бельгийской Фландрии. В 2016 году гонка впервые получила категорию 1.НС и прошла 16 марта в рамках UCI Europe Tour. Победителем гонки стал Тимоти Дюпон из команды Verandas Willems. Протяжённость гонки составила 199,5 километров.

Участники 
В гонке приняли участие 18 команд (7 UCI WorldTeams, 13 UCI Professional Continental teams и 5 UCI Continental teams), представивших по 8 гонщиков.

Российские участники 
 : Николай Трусов (39-й)
 : Иван Савицкий (17-й), Роман Майкин (33-й), Андрей Соломенников (52-й), Мамыр Сташ (65-й), Роман Кустадинчев (70-й), Виктор Манаков (145-й), Игорь Боев (148-й), Евгений Шалунов (сход)

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт